Rosa-cruz — fraternidade  mística e esotérica
Rosa-cruz (símbolo)
Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis